TCR Europe Touring Car Series 2019 – piąta edycja pucharu wyścigowego TCR Europe Touring Car Series. Składa się ona z siedmiu rund na torach Hungaroring, Hockenheimring, Spa-Francorchamps, Red Bull Ring, Motorsport Arena Oschersleben, Circuit de Barcelona-Catalunya oraz na torze Autodromo Nazionale Monza.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje końcowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona TCR Europe Touring Car Series 

2019 w sportach motorowych